Gennadi de Marsella, autor de la segona part de la famosa obra De Viris Illustribus
 Gennadi I de Constantinoble, religiós grec, patriarca de Constantinoble
 Gennadi II de Constantinoble, religiós grec, patriarca de Constantinoble, conegut anteriorment com a Georgius Scholarius
 Gennadi (arquebisbe) del segle XVII